Энья́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3201. Всего в кантон Эньян входят 13 коммун, из них главной коммуной является Эньян.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2690 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Эньян на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер